Ochtend, het eerste dagdeel van een etmaal
 De Ochtend (Nederlands radioprogramma), een programma op de Nederlandse radiozender NPO Radio 1
 De Ochtend (Vlaams radioprogramma), een programma op de Vlaamse radiozender Radio 1